Bagnolesi – abitanti di Bagnoli Irpino
Bagnolesi – abitanti di Bagnoli del Trigno
Bagnolesi – abitanti di Bagnoli di Sopra
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo (Santa Fiora)
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo Mella
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo Piemonte
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo San Vito
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo del Salento
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo di Po
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo di Sopra
Bagnolesi – abitanti di Bagnolo in Piano